Crusen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bernhard Crusen (1676–1744), Superintendent am Bremer Dom
 Georg Crusen (1867–1949), Präsident des Obergerichts der Freien Stadt Danzig

Siehe auch:
 Cruse
 Cruzen
 Krusen
 Kruse